Marie Sicilská ( Maria di Sicilia, 1362, Catania - 25. května 1401, Lentini) byla královna sicilská, vévodkyně z Athén a Neopatrie.

Život 
Narodila se jako jediná dcera sicilského krále Fridricha III. a jeho první choti Konstancie, dcery aragonského krále Petra IV. Matka na následky porodu zemřela a Fridrichovi se nepodařilo ani v druhém manželství zplodit tak žádoucího mužského potomka. Marie se tak roku 1377 stala jeho dědičkou. Kvůli jejímu nízkému věku vládla zemi regentská rada.

Roku 1379 byla se souhlasem svého děda aragonského krále Petra IV. unesena, aby se zabránilo hrozícímu sňatku s milánským vévodou Giangaleazzem Viscontim. Posléze byla provdána za Martina, svého bratrance. Roku 1392 se jim s vojenskou podporou podařilo vrátit na Sicílii a porazit odbojné barony.

Marie porodila jediného syna, který záhy zemřel a ona sama zemřela v květnu 1401 na mor a byla pohřbena v katedrále sv. Agáty v Catanii.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Barcelonská dynastie
Sicilské královny
Vévodové z Athén
Vévodové z Neopatrie
Vládnoucí královny
Narození v roce 1362
Narození 2. července
Narození v Catanii
Úmrtí 25. května
Úmrtí v roce 1401
Oběti moru
Pohřbení v katedrále v Catanii
Ženy